Asterina (zeester),  geslacht van zeesterren in de familie Asterinidae
 Asterina (schimmelgeslacht), geslacht van schimmels in de familie Asterinaceae